Camille Bahl est une gymnaste artistique française, née à Schiltigheim le .
 Ellen Bahl est une actrice française.
 Robert Bahl est un footballeur français.
 Vikas Bahl est un producteur indien de cinéma, scénariste et réalisateur.

Patronyme indien
Patronyme germanique